Хукбальд:

 Хукбальд Сент-Аманский (ок. 840—930) — монах-бенедиктинец Сент-Аманского аббатства, поэт, агиограф, теоретик музыки.
 Хукбальд де Гуи (ум. после 890) — граф Остревана и Санлиса.